Huntington Park (Californie)
 Huntington Park (Columbus, Ohio)
 Huntington Park dans l'île du Nord est une banlieue de la cité d'Auckland